Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 8. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранила је Сандра Перковић из Хрватске.

Земље учеснице 

  Аустрија (1)
  Грчка (1)
  Италија (3)
  Литванија (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (3)
  Португалија (1)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Холандија (1)
  Хрватска (1)
  Црна Гора (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.  Квалификациона норма за пласман у финале износила је 58,00 м, коју су испуниле 15 такмичарки (КВ).,
Почетак такмичења: група А у 12:00, група Б у 13:15.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење се одржало 8. јула 2016. године у 20:15.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном